Skrót CDL może oznaczać:
 Canal Defence Light brytyjska tajna broń z okresu II wojny światowej
 Common Data Link
 Compiler Description Language
 Color Decision List
 California Digital Library
 Choreography Description Language